Voice kan henvise til flere artikler:

 The Voice, en tyskejet radiokanal, der sender i Danmark.
 The Voice TV er en tyskejet Tv-kanal, der sender musik.
 Voice - Danmarks største stemme er et underholdningsprogram på dansk fjernsyn.

Se også 
 Voice-over er betegnelsen for en fortællerstemme, der beretter om handlingen i en film, teaterstykke eller tilsvarende.
 The Village Voice er en amerikansk gratisavis.
 Raise Your Voice er en amerikansk dramafilm fra 2004. 
 A Mothers Voice er en dansk musikduo.
 Voice over IP eller VoIP er betegnelsen for telefoni via datanet.
 The Voice of the Wretched er et album af My Dying Bride.
 The Voice of the Guns er en britisk militærmarch fra 1. verdenskrig.